Angel Cenov (1947-2006) –  calciatore bulgaro
 Bratan Cenov (1964) – ex lottatore bulgaro
 Ivan Cenov (1962) – ex cestista e dirigente sportivo bulgaro
 Mitko Cenov (1993) – siepista e mezzofondista bulgaro